Józef Jawornicki, pisarz, poseł w XVII wieku
 Józef Jawornicki (1855-1921), kupiec